Терак () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Ло і Гаронна
 Терак () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Аверон